

Musica 
 Anti – EP degli Autechre del 1994
 Anti – album di T. Raumschmiere del 2002
 Anti – album di Rihanna del 2016
 Anti – album di GionnyScandal del 2021
 ANTI- Records – etichetta discografica statunitense

Sigle 
 ANTI – Associazione nazionale teleradio indipendenti

Altro 
 Anti – divinità egizia
 Anti – popolo antico dell'Europa orientale
 Anti – nome con cui era noto agli Inca il popolo che ha dato nome all'Antisuyu; gli Anti erano un insieme dei gruppi etnici tra cui, ad esempio, i Pano e gli Asháninka